Tumulto puede referirse a:
 Alboroto provocado por una multitud;
 Motín;

También puede referirse a:
 Tumulto, grupo chileno de hard rock; o
 Tumulto, álbum de la banda homónima.